

Sigle 
 Maestro FIDE – maestro degli scacchi
 Media frequenza (Medium frequency) – banda delle onde radio
 Mezza figura – tipo di piano di inquadratura
 Minority Front – partito politico sudafricano
 Multi-frequency – multifrequenza
 Membrane Filtranti – Tecnica analitica utilizzata nelle analisi microbiologiche delle acque.

Chimica 
 MF – sigla della melammina-formaldeide

Codici 
 MF – codice vettore IATA di Xiamen Airlines
 MF – codice FIPS 10-4 di Mayotte
 MF – codice ISO 3166-2:TL di Manufahi (Timor Est)

Musica 
 mf, posto sotto al pentagramma, indica mezzoforte come dinamica

Sport 
 MF – nelle statistiche di vari sport, centrocampista (midfielder)
 MF – nelle statistiche del rugby, mete fatte

Altro 
 mF – simbolo del millifarad
 MF – simbolo del megafarad
 MF – sigla degli aeroplani della Farman (dalle iniziali di Maurice Farman)
 MF – Misuratore Fiscale, logotipo presente sugli scontrini fiscali
 MF Milano Finanza – testata giornalistica italiana